Сагайдачный — украинская фамилия; имеет женскую форму Сагайдачная.
 Сагайдачные — дворянский род.

Известные носители 
 Сагайдачный, Валерий Михайлович (1939—2009) — советский пианист, преподаватель Киевской консерватории, Заслуженный артист Украины.
 Сагайдачный, Евгений Яковлевич (1886—1961) — украинский художник.
 Сагайдачный, Павел Порфирьевич (1922—2009) — Герой Советского Союза.
 
 Сагайдачный, Юрий Михайлович (1922—2001) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир танка, Герой Советского Союза, лейтенант.

Другое 
 «Гетман Сагайдачный» — фрегат, флагман ВМС Украины.

См. также 
 Сагайдачное